Muszlimok, az iszlám vallás követői
 Muszlimok, a volt Jugoszlávia egyik államalkotó nemzete